Loopdidoo (2006-2011) – francusko-włoski serial animowany oparty na podstawie komiksu z serii "Grabouillon" autorstwa Alexisa Nesme.

Premiera serialu miała miejsce we Włoszech 23 października 2006 na włoskich kanałach Rai 2 i Rai YoYo. W Polsce premiera serialu odbyła się 6 kwietnia 2015 na antenie Disney Junior. Od 4 stycznia 2016 roku serial był emitowany na antenie Disney Channel.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie beżowego psa imieniem Loopdidoo, który uwielbia i kocha dobrą zabawę. Towarzyszy mu jego najlepsza przyjaciółka – pięcioletnia Petunia. Dwójka bohaterów wraz z Bartkiem i jego kotkiem Edkiem przeżywają codziennie niesamowite przygody, świetnie się przy tym bawiąc.

Obsada 
 Daniele Raffaeli – Loopdidoo
 Letizia Ciampa – Petunia
 Monica Vulcano – Bartek
 Alessio De Filippis – kot Edek
 Barbara Pitotti – Zig-Zag
 Emanuela Damasio – Gledis

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Artur Kaczmarski
Tłumaczenie: Ewa Mart
Tłumaczenie piosenek: Renata Wojnarowska
Wystąpili:
 Wojciech Żołądkowicz – Loopdidoo
 Aleksandra Kowalicka – Petunia
 Agnieszka Kunikowska – mama Petunii
 Paweł Ciołkosz – kot Edek
 Robert Tondera – pan pchła
 Beata Wyrąbkiewicz – pani pchła
 Izabela Dąbrowska – kret
 Julia Kołakowska-Bytner – Bartek
i inni

Lektor tytułu: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2011